Всеволод Рождественский:
 Рождественский, Всеволод Александрович (1895—1977) — русский советский поэт, переводчик и журналист, военный корреспондент.
 Рождественский, Всеволод Петрович — украинский советский композитор.